Shaw puede referirse a:

 Shaw (Berkshire), Inglaterra
 Shaw (Gran Mánchester), Inglaterra
 Shaw (Melksham Without), Wiltshire, Inglaterra
 Shaw (Misisipi), Estados Unidos
 Shaw (Swindon), Wiltshire, Inglaterra
 Shaw (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Shaw, localidad y estación ferroviaria del partido de Azul, en la provincia de Buenos Aires (Argentina); o

 George Bernard Shaw, dramaturgo y irlandés, premio Nobel de Literatura en 1925;
 George Kearsley Shaw, médico, botánico y zoólogo inglés;
 Henry Shaw, botánico estadounidense;
 Enrique Shaw, Siervo de Dios y empresario argentino;
 Leslie Shaw (n. 1989), cantante y modelo peruana;
 Teresa Shaw Urioste (n. 1951), poetisa uruguaya.
 Shaw Communications compañía de telecomunicaciones de Canadá .

Referencias